Уолър може да се отнася за:
 Хора
 Робърт Джеймс Уолър (1939 – 2017), американски писател
 Фатс Уолър (1904 – 1943), американски музикант
 Фийби Уолър-Бридж (р. 1985), английска актриса

 Други
 Уолър (окръг), окръг в Тексас, Съединените щати